

The Kid 
 The Kid (1921), film uit 1921 (Charlie Chaplin)
 The Kid (1997), film uit 1997
 The Kid (2000), film uit 2000 (van Disney met onder anderen Bruce Willis)
 The Kid (2019), film uit 2019

The Kids 
 The Kids (Belgische band), een Vlaamse punkband
 The Kids (Noorse band), een Noorse rockband
 The Kids (Surinaamse band), een Surinaamse beatband
 The Kids (film) (2015), een Thaise film